John Noyes kan syfta på:

* John Noyes (1764–1841), amerikansk politiker
 John Humphrey Noyes (1811–1886), amerikansk socialist
 John S. Noyes (född 1949), brittisk entomolog